Heinrich Ehlers ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Gottlieb Ehlers, deutscher Unternehmer, gründete 1855 die Tuchgroßhandlung H. Ehlers & Co., die bis 1965 bestand
 Heinrich Otto Ehlers (1846–1910), deutscher Politiker und Oberbürgermeister von Danzig